Rabba steht für:
 Rabba, eine im Alten Testament erwähnte Stadt, Hauptstadt des bronzezeitlichen Staats Ammon;
 Rabba (Karub) (若巴乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Karub des Autonomen Gebiets Tibet, VR China.

Rabba ist der Name folgender jüdischer Gelehrter des Altertums:
 Rabba († 330, auch Rabbah oder Rabba bar Nachmani), Amoräer der 3. Generation in Babylonien;
 Rabba bar bar Chana (auch Rabbah bar bar Chana, im pal. Talmud Abba bar bar Chana), Amoräer der 3. Generation in Babylonien;
 Rabba bar Chana (auch Abba bar Chana), Amoräer der 1. Generation;
 Rabbah bar Rab Huna (auch Rabba bar Huna), Amoräer der 3. Generation in Babylonien.